Rajendran ist der Familienname folgender Personen:

 Arya Rajendran (* 1999), Indische Kommunalpolitikerin, Bürgermeisterin von Thiruvananthapuram
 Surjeet Rajendran (* 1983), US-amerikanischer Physiker